O topónimo Arrifana é mais frequente no norte apesar de ter origem árabe referido pela primeira vez nas inquirições de 1258 e pode referir-se a:

Arrifana (Guarda) — freguesia no concelho da Guarda, Portugal
Arrifana (Santa Maria da Feira) — freguesia no concelho de Santa Maria da Feira, Portugal
Arrifana (Vila Nova de Poiares) — freguesia no concelho de Vila Nova de Poiares, Portugal
Praia da Arrifana — praia na Costa Vicentina, concelho de Aljezur, Portugal
 Arrifana — pequena colina da cidade de Penafiel

Referências

Desambiguações de topônimos